Karłuszowiec (urzędowo: Kartuszowiec) – część miasta Tarnowskie Góry
 Pałac na Karłuszowcu – zespół pałacowo-parkowy dawnego zarządu dóbr hrabiów Henckel von Donnersmarck w Tarnowskich Górach
 Ulica Karłuszowiec – ulica w Tarnowskich Górach